Никола Христов Боянин е български търговец и революционер.

Биография 
Никола Боянин е роден в Брацигово в семейството на строителя Христо Николов Троянов - Боянин. Внук е на първомайстора Никола Троянов, преселник в Брацигово от югозападното македонско село Слимница. Чичо му Димитър Николов Троянов – Боянин (1800 - 1876), както и тримата му братя Иван Боянин (1818 - 1877) Ангел Боянин (1825 - 1902) и Петко Боянин (1828 - 1889) са строители.

Никола се занимава с търговия. Влиза в създадения в Брацигово революционен комитет и става един от водачите му.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Тракия
Български търговци
По произход от Слимница
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово